Женщина из племени апачей () — американский вестерн 1955 года, снятый Роджером Корманом. Продолжительность фильма составляет 69 минут.

Сюжет 

Жители небольшого городка на Диком Западе жалуются властям на бесчинства индейцев, и миссия восстановить порядок ложится на плечи государственного агента. По прибытии на место он начинает подозревать, что индейцы могут быть непричастны к участившимся в районе преступлениям.

В ролях

Ссылки 
 Apache Woman at Letterbox DVD

Вестерны США
Фильмы Роджера Кормана
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1955 года
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом